Kutanja est un toponyme qui peut désigner :
Kutanja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kutanja, un village de Croatie situé dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.